Eisenbach (Baden-Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Eisenbach (Taunus), een plaats in de Duitse gemeente Selters, deelstaat Hessen
Een verzamelnaam voor de Luxemburgse plaatsen Untereisenbach en Obereisenbach, en de Duitse plaats Übereisenbach